Цариград () — село в Дрокиевском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 177 метров над уровнем моря.

История 
Село впервые упоминается в 1795 году под названием Корбу. В различные годы также называлось Валя Цариградулуй, Цареград. В XIX веке село принадлжеало барону Е. Г. Гинцбургу. С 1945 по 1990 год носило название Главан в честь своего уроженца участника советской подпольной антифашистской комсомольской молодёжной организации «Молодая гвардия» Бориса Главана. В 1990 году селу было присвоено нынешнее название.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Цариград проживает 4655 человек (2246 мужчин, 2409 женщин).

Этнический состав села:

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Дрокиевского района